Holbrook kan verwijzen naar de volgende plaatsen

Australië
Holbrook (Nieuw-Zuid-Wales)

Verenigde Staten
Holbrook (Arizona)
Holbrook (Massachusetts)
Holbrook (Nebraska)
Holbrook (New York)
Holbrook (West Virginia)

Verenigd Koninkrijk
Holbrook (Derbyshire)
Holbrook (Suffolk)